Borresø kan henvise til flere søer:

 Borresø – en af Silkeborgsøerne
 Borresø (Bornholm) – en sø i Almindingen